Максвилл () — невключённая территория и бывший фабричный посёлок, расположенный на севере округа Уоллоуа штата Орегон (США). Город был построен в 1923 году компанией Bowman-Hicks Lumber Company, крупной южной фирмой, занимавшейся лесоматериалами и мельницами в Арканзасе, Луизиане и Миссисипи. Bowman-Hicks нанимала опытных лесозаготовителей, независимо от расы, из южных штатов США. В соответствии с законами Джима Кроу, распространёнными в то время на Юге, в Максвилле были сегрегированные места проживания, школы и бейсбольные команды.

История

Основание города 
Лесозаготовительная южная компания Bowman-Hicks Lumber рассчитывала извлечь выгоду из богатого лесами северо-запада тихоокеанского побережья США. Чтобы обеспечить надёжную рабочую силу, рабочие были привлечены с Юга для создания фабричного города для железнодорожной компании. Название «Максвилл» произошло от его первоначального названия «Город Mака» () по руководителю лесопромышленной компании Дж. Макмиллану. До того, как в этих местах стали заниматься лесоповалом и лесозаготовками, основным местом занятости чернокожих рабочих были угольные шахты. Однако, поскольку запасы угля были исчерпаны, многие афроамериканцы были наняты для лесозаготовок.

Лесная промышленность 
Лесная промышленность в Орегоне достигла своего пика в начале 1900-х годов. В то время как во многих городах, которые возникали вокруг лесозаготовок, как известно, вынуждали работать на износ, Орегон был известен тем, что здесь обеспечивали лесорубам достойную жизнь. По мере того, как в Максвилле и вокруг него росла лесная промышленность, местный бизнес стремился поддерживать рабочих. Продукты и услуги предоставлялись всем, кто способствовал развитию отрасли, независимо от расы. Со временем лесоповал и заготовки древесины стало трудно поддерживать, и многие инвесторы, в том числе из Максвилла, призвали федеральное правительство активизировать усилия по заготовке леса.

Примечания

Ссылки 
Historic photos and description of Paradise from usgennet.org 
Burial listing at Paradise Cemetery from usgennet.org 

Невключённые территории Орегона
Населённые пункты округа Уоллоуа